DONG har flere betydninger:
 DONG Energy – dansk energiselskab, fusion af det gamle Dong(Dansk Olie og Naturgas), Elsam, E2 m.fl. Skiftede i 2017 navn til Ørsted.
 DONG (drikkespil) – et dansk drikkespil.
 DONG Cup – navnet på DBUs Landspokalturnering for herrer i perioden 2000-2004
 Se også
 Dong